Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Palermo) van 2001 vond plaats van 9 tot en met 15 juli 2001 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Spaanse Anabel Medina Garrigues bereikte beide finales. Zij won de eindstrijd in het enkelspel, maar verloor die in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Henrieta Nagyová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Spaanse Magüi Serna bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door landgenote Cristina Torrens Valero.

Het negende reekshoofd, Anabel Medina Garrigues uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als zevende geplaatste landgenote Cristina Torrens Valero in twee sets. Medina Garrigues wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Silvia Farina-Elia en Rita Grande hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Tathiana Garbin en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Spaanse koppel María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues in drie sets. Het was hun vierde, en laatste, gezamen­lijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Italiaanse Garbin geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2001
Palermo